Coll Roig: coll del terme comunal dels Angles, a la comarca del Capcir
 Coll Roig: coll a cavall dels termes comunals d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes i Dorres, a la comarca de l'Alta Cerdanya
 Coll Roig: coll a cavall dels termes municipals de Castellterçol i de Granera, a la comarca del Moianès
 Coll Roig: coll del Massís del Canigó, a cavall dels termes comunals de la Menera i Prats de Molló i la Presta, a la comarca del Vallespir
 Coll Roig, o de la Terma: coll a cavall dels termes comunals de Catllà i de Prada, a la comarca del Conflent.